Schween ist der Familienname folgender Personen:

Astrid Schween (* 1964), US-amerikanische Cellistin und Musikpädagogin
Hans Schween (1813–1869), deutscher Pädagoge und Parlamentarier